Miejscowości w USA:
 Masonville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Masonville – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Daviess
 Masonville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Masonville (ang. Masonville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Masonville (ang. Masonville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware